Tame puede hacer referencia a:
TAME, una aerolínea ecuatoriana; 
Tame, un municipio del departamento colombiano de Arauca; 
"Tame", una canción de la banda estadounidense de rock alternativo Pixies; o
Tame.it, un motor de búsqueda para Twitter.